Mauro (conde dos assuntos militares) — oficial romano do 
 Mauro (duque da Fenícia) — oficial romano do 
 São Mauro — santo bizantino do 
 Mauro de Terracina — oficial bizantino do 
 Mauro (escriniário) — oficial bizantino do  ou VII
 Rábano Mauro — abade carolíngio do 

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história